Heyser ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Heyser (1776–1839), österreichischer Pfarrer und Dramatiker
 Friedrich Heyser (1857–1921), deutscher Porträt-, Landschafts- und Historienmaler
 Georg Otto Heyser (1937–2018), deutscher Dressurreiter und -trainer
 Niklas Heyser (* 1989), deutscher Sommerbiathlet
 Wolfgang Heyser (* 1942), deutscher Biologe 

Siehe auch:
 Heiser